Альмонасид-де-Сорита () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 44,90 км². Население — 814 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 59 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Лус.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Amonacid de Zorita
 Todos los datos del municipio (archivo.pdf)

Города провинции Гвадалахара
Муниципалитеты Гвадалахары